Indonesië
 Socah (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Socah (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java